Abraham Maslow
 Viktor Maslov een Russisch autocoureur

 Maslov (choetor) - choetor in de Russische oblast Rostov

Zie ook
Maslova (doorverwijspagina)